Рапопорт, Лев Ильич (род. 1945) — российский художник.
 Рапопорт, Лев Павлович (1920—2000) — доктор физико-математических наук, профессор Воронежского университета, Заслуженный деятель науки России.